Чемпіонат Угорщини з футболу 1995—1996 — 94-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кішпешт Гонвед взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як переможець Кубку Угорщини 1995—1996.
2. З клубу Печ Мечек було знято 3 очки за участь у матчі незаявленого гравця.
3. Після закінчення сезону клуб Фегервар-Пармалат змінив назву на Відеотон.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|27/30 червня 1996

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1995—1996
Угорщина
Угорщина
1995 в угорському спорті
1996 в угорському спорті